HWH steht für:
 Hochwasserhöhe, siehe Tidenhub
 Howaldtswerke Hamburg

Abkürzung